Гехарот — село в Арагацотнской области Армении.
 Гехарот — река в Арагацотнской области Армении, правый приток реки Касах.